Изабелла Арагонская () может означать:
 Изабелла Арагонская (1247—1271) — инфанта Арагона, 1-я жена Филиппа III Смелого, консорт-королева Франции.
 Святая Изабелла Португальская (1271—1336) — инфанта Арагона, королева Португалии.
 Изабелла Арагонская (1305—1330) — королева Германии, жена Фридриха III.
 Изабелла Арагонская (1380—1424) — дочь Педро IV Церемонного, короля Арагона, жена Хайме II, графа Урхеля.
 Изабелла Урхельская (1409—1443) — дочь предыдущей, жена Педру, герцога Коимбры.
 Изабелла I Католическая (1451—1504) — правящая королева Кастилии, жена короля Арагона Фердинанда II.
 Изабелла Арагонская, принцесса Астурийская (1470—1498) — дочь Изабеллы I, жена короля Португалии Мануэла I, консорт-королева Португалии.
 Изабелла Арагонская (1470—1524) — герцогиня Миланская, жена Джан Галеаццо Сфорца.
 Изабелла Клара Евгения (1566—1633) — испанская инфанта, дочь Филиппа II.
 Изабелла II (1830—1904) — королева Испании.
 Изабелла Испанская (1851—1931) — дочь предыдущей.
 См. также 
 Изабелла